Herter kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhelm Franz Herter

Robotskapade auktorsförkortningar